Цзыхэ — китайский топоним. Может означать:

 Цзыхэ (река) — река.
 Цзыхэ (государство) — государство.

См. также 
 Цзехэ
 Цзыцзян